Remmel ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Remmel (* 1972), deutscher Autor und Verleger (Bernstein-Verlag)
 Edeltraud Remmel (* 1947), deutsche Fernsehjournalistin
 Franz Remmel (1931–2019), rumäniendeutscher Journalist, Ethnologe und Schriftsteller
 Johannes Remmel (* 1962), deutscher Politiker, (Bündnis 90/Die Grünen)
 Lee Remmel († 2015), US-amerikanischer American-Football-Vereinsfunktionär, Sporthistoriker und -autor
 Paul Remmel (* 1972), deutscher Autor und Verleger (Bernstein-Verlag)

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Remmel (Arkansas)

Sonstiges:
 die Maipolizei, siehe Maibrauchtum (Rheinland)#Mairemmel/Maipolizei/Dörpremmel

Siehe auch:
 Remel